Хе́нрикссон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хенрикссон, Аксель (род. 2002) — шведский футболист.
 Хенрикссон, Анна-Майя (род. 1964) — финский политик, член парламента.
 Хенрикссон, Густав (род. 1998) — шведский футболист.
 Хенрикссон, Кристер (род. 1946) — шведский актёр.
 Хенрикссон, Линнея (род. 1986) — шведская певица.
 Хенрикссон, Мари (род. 1955) — шведская кёрлингистка, чемпионка Европы.

См. также 
 Хенрикс
 Хенриксен